Рожновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Рожновка — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Рожновка — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Рожновка — хутор в Одинцовском районе Московской области.
 Рожновка — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Рожновка — село в Ичнянском районе Черниговской области.